Karama steht für:

Geographie:
 Karama (Darwin), Stadtbezirk von Darwin in Australien
 Karama, Dorf in der Gemeinde Gouré in Niger, siehe Karamba (Gouré)

Personen:
 Musa Mohamed Karama, sudanesischer Politiker
 Pascal Karama (* 1993), burkinischer Fußballspieler